Хуан Алонсо има више значења:

 Хуан Алонсо (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хуан Алонсо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику